La Universidad de Canberra, en inglés: The University of Canberra (UC), es la capital universidad de Australia, localizada en el suburbio de Bruce en Canberra, Australia.

Historia 
La Universidad de Canberra se estableció en 1967 como la "Canberra College of Advanced Education". El colegio de educación avance de Canberra se convirtió en la Universidad de Canberra con patrocinio de la Monash University en 1990. Más de 70.000 estudiantes se han graduado de la Universidad desde 1970.

Universidades públicas de Australia